Дмитрий Дюжев: Дюжев, Дмитрий Евгеньевич (род. 1990) — белорусский биатлонист.
 Дюжев, Дмитрий Петрович (род. 1978) — актёр, режиссёр.